ETB kan syfta på:

 ETB – valutakoden enligt ISO 4217 för den etiopiska valutan Birr (valuta)
 ETB 1 – en TV-kanal i Spanien för Euskal Irrati Telebista